Plaats in Indonesië
 Teupin Gajah (Pasie Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Teupin Gajah (Tanah Jambo Aye), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh